Sekta – grupa społeczna stanowiąca odłam wśród wyznawców jakiejś religii

Tytuły dzieł:
 Sekta – film
 Sekta II – film
 Sekta III – film
 Sekta – amerykański serial telewizyjny
 Sekta – singiel